Ausfluss bezeichnet:
 Scheidenausfluss und Harnröhrenausfluss in der Medizin
 eine Öffnung, durch die Flüssigkeiten aus einem Gefäß oder Rohr strömen, die Ablaufgarnitur
 Bodenablauf, Abflussöffnung im Boden von Nassräumen
 Straßenablauf, ein Bauteil der Straßenentwässerung
 ein Überlaufrohr bei einem Teich, siehe Mönch (Teichwirtschaft)

Siehe auch:

 Ablauf (Begriffsklärung)
 Auslauf (Begriffsklärung)
 auslaufen (Begriffsklärung)
 Abfluss, in der Hydrologie das Wasservolumen, das ein vorgegebenes Einzugsgebiet unter der Wirkung der Schwerkraft innerhalb einer bestimmten Zeit verlässt